Шушике́нд (, иногда Шушаке́нд () / Шош ()) — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, расположено в Аскеранском районе НКР; согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Ходжалинском районе Азербайджана. 9 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанской армией под контроль села, но после подписания мирного соглашения село, по данным правительства Армении, осталось под контролем властей НКР, а под контроль Азербайджана перешли сельскохозяйственные территории села. 14 ноября в районе села был размещён наблюдательный пост № 8 (с 14 по 17 ноября именовался как № 4) миротворческого контингента вооруженных сил России.

История 

Армянский автор М. Саркисян отождествляет «деревню Шушу области Амарас», упомянутую в рукописи 1428 года, с современным селом Шош (Шушикенд).

Население 
Согласно Кавказскому календарю на 1910 г., население села к 1908 г. составляло 2 700 человек, в основном армяне. В 1911 году — 2 425 человек, армяне, а к началу 1914 года указано 2 626 человек, так же преимущественно армяне.

По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 1742 человека (434 хозяйства), все  — армяне.

Согласно данным переписи населения, проведённой в НКР в 2005 году, численность наличного населения села Шош составляла 527 человек, постоянного — 544 человека.

В искусстве 
Шушикенду посвящена повесть карабахского писателя Леонида Гурунца «Наш милый Шушикенд» (1974).

Примечания

Ссылки 
 Шушикенд на wikimapia.org

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики